państwa:
 Księstwo Serbii – kraj powstały na Bałkanach w XIX wieku w wyniku Pierwszego Powstania Serbskiego i Drugiego Powstania Serbskiego między 1804 a 1816 rokiem
 Królestwo Serbii – państwo istniejące na Bałkanach w latach 1882-1918. Wykształciło się z Księstwa Serbii po Kongresie berlińskim w 1878
 Socjalistyczna Republika Serbii – jedna z sześciu republik wchodzących w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii istniejąca w latach 1943-1992
 Serbia i Czarnogóra – dawne państwo w Europie Południowej powstałe 4 lutego 2003 roku w miejsce dotychczasowej Federacyjnej Republiki Jugosławii i istniejące do 5 czerwca 2006 roku
 Serbia – republika związkowa Federacyjnej Republiki Jugosławii (1992-2003), i Serbii i Czarnogóry (2003-2006), 5 czerwca 2006 od państwo w środkowo-południowej Europie, powstałe po rozpadzie Serbii i Czarnogóry
 inne:
 Serbia – oddział kobiecy więzienia Pawiak w Warszawie.